Јасенов Дел () је насеље у Србији у општини Бабушница у Пиротском округу. Према попису из 2002. било је 198 становника (према попису из 1991. било је 310 становника).

Демографија 
У насељу Јасенов Дел живи 181 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 52,2 година (49,4 код мушкараца и 54,9 код жена). У насељу има 86 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,30.

Ово насеље је већином насељено Бугарима (према попису из 2002. године), а у послератном периоду константно опада број становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Насељена места у Бабушници